В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Оуэн ():

 округ Оуэн в штате Индиана;
 округ Оуэн в штате Кентукки.